Колонија лос Наранхос има више значења:

 Колонија лос Наранхос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лос Наранхос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија лос Наранхос, Ел Робле (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику